Halley est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Antoine Halley (1593-1675), poète normand ;
 Charles Halley (1884-1972), architecte en chef des monuments historiques français ;
 Pierre Halley (1611-1689), poète et jurisconsulte normand ;
 Edmond Halley (1656-1742), astronome et ingénieur britannique ;
 Paul-Auguste Halley (1907-2002) homme d'affaires français ;
 Paul-Louis Halley (1934-2003), homme d'affaires français ;
 Robert Halley (1935-2021), homme d'affaires français ;
 Peter Halley (1953-), peintre américain.

Sciences 
 La comète de Halley est la plus célèbre des comètes, nommée en hommage à Edmond Halley.
 La base antarctique Halley, station de recherche en antarctique.
 La colonie de Halley, colonie de manchots empereurs située dans la mer de Weddell, en Antarctique.

Cinéma 
 , un film mexicain réalisé par Sebastián Hofmann en 2012.

Voir aussi 
 

Patronyme anglais
Patronyme normand